Beta steht für:

 Beta, der zweite Buchstabe des griechischen Alphabets
 die Pflanzengattung Beta aus der Familie der Fuchsschwanzgewächse, siehe Rüben
 eine bestimmte Stellung eines Substituenten in einer organischen Verbindung, siehe Ständigkeit
 eine Kennzahl für das Marktrisiko, siehe Betafaktor
 ein Frequenzband bei der Elektroenzephalographie, siehe Elektroenzephalografie #Beta-Wellen
 Beta (Rebsorte), eine rote Rebsorte

Filmtitel:
 Beta (1992), indisches Filmdrama 
 Beta (2017), US-amerikanischer Spielfilm 

Personen:
 Dean Beța (* 1991), rumänischer Fußballspieler
 Heinrich Beta (1813–1876), deutscher Nationalökonom und Publizist
 Ottomar Beta (1845–1913), deutscher Journalist, Schriftsteller und völkischer Antisemit

Produkte und Unternehmen:
 Beta, ein italienischer Hersteller von Motorrädern und Rollern, siehe Betamotor
 Tatra Beta, ein Kleintransporter von Tatra
 Firefly Beta, eine US-amerikanische Trägerrakete, siehe Firefly Aerospace
 Beta (Nachrichtenagentur), eine Nachrichtenagentur in Serbien
 Beta (Zeitzeichendienst), ein russischer Zeitzeichendienst
 Beta-Film, Filmrechtehandelsgesellschaft, siehe Kirch-Gruppe
 Beta-Technik, filmtechnisches Unternehmen der Kirch-Gruppe, siehe TaurusMediaTechnik

Technik:
 Beta (Programmiersprache)

Beta ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beta (Logan County, Colorado)
 Beta (Prowers County, Colorado)
 Beta (North Carolina), im Jackson County
 Beta (Ohio), im Fulton County – nicht mehr existent
 Beta (Tennessee), im Meigs County

Weitere geographische Objekte:
 Beta Branch, Fließgewässer im Meigs County, Tennessee
 Beta Key, Insel im Collier County, Florida
 Beta Park, Park im Monterey County, Kalifornien
 Beta Peak, Berg in Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Old Beta Theta Pi Fraternity House, in Eugene, Oregon, ID-Nr. 89001858
 Beta Theta Pi Fraternity House, The University of Oklahoma, in Norman, Oklahoma, ID-Nr. 82003675

Siehe auch:
 Beta-Kreuz
 Beta Lake
 Beta-Version
 Betas
 Betta
 Betamax

Abkürzung